Medon (mythologie), een naam uit de Griekse mythologie die op meerdere personen kan slaan
 Medon (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Medon (geslacht), een geslacht van kevers